Dywizjony artylerii noszące numer 7 lub VII:

Wojska Polskiego:
 7 Dywizjon Artylerii Konnej Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP (1919-1939)
 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Wojska Polskiego II RP (1926-1939)
 7 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Wojska Polskiego II RP (1939)
 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1941-1942)
 7 Dywizjon Artylerii Samochodowej Ludowego Wojska Polskiego
 7 Dywizjon Artylerii Rakietowej Ludowego Wojska Polskiego (1957-)
 7 Dywizjon Artylerii (7 Dywizjon Rakiet Taktycznych) (do 2005)
 7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej Wojska Polskiego (obecnie)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 7 Dywizjon Artylerii Konnej (do 1918)